Чемпионат Эстонии по футболу 1942 — 21-й чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 5 команд.

Чемпионом впервые стал «ПСР».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1942
Футбол в Европе в 1942 году
1940-е годы в Эстонии